Эластичная черепаха, или плоскопанцирная черепаха () — вид сухопутных черепах.

Описание

Внешний вид 

Панцирь сильно уплощён, мягкий на ощупь, образован очень тонкими дырчатыми костными пластинками, поэтому способен сильно сжиматься. С брюшной стороны можно даже разглядеть дыхательные движения черепахи. Длина панциря 15—18 см, самки немного крупнее самцов (вес самца 360 г, самки — 550). Цвет панциря золотисто-коричневый с радиальными тёмно-коричневыми полосами. Размер новорожденных эластичных черепах около 4 см, их панцирь более жёсткий и выпуклый, чем у взрослых. Его цвет ярко-жёлтый с коричнево-чёрными пятнами на пластроне.

Распространение и места обитания 

Обитает в южной Кении и северо-восточной Танзании (от озера Виктории до Линды у границ Мозамбика).
Населяет скалистые предгорья и горные обнажения, поросшие кустарником, в аридных саваннах на высоте от 30 до 1800 м над уровнем моря.

Поведение 
Прекрасно лазает по скалистым отвесам. При опасности прячется в трещинах скал — вытащить оттуда раздувшуюся черепаху почти невозможно.

Питание 
В неволе поедает фрукты и овощи. Предпочтительны капуста, морковь, брокколи, листья одуванчика, трава и иногда яблоки. Обязательно добавлять в пищу витамины и кальций. Воду пьют мало, получая её из кормов. Белковой пищи должно быть не более 5—7 %. В природе отмечено питание сухой травой и древесной растительностью.

Размножение 
Спаривается в течение почти всего года, кроме января и февраля. В кладке 1—2 яйца длиной 3,2—5 см каждое. Длительность инкубации при температуре 28—30°С составляет 117—188 суток.

Эластичная черепаха и человек 
Численность в последние годы сильно сократилась из-за перелова с целью торговли. В связи с этим экспорт из Кении был сокращён.

Содержание в неволе 
Содержится в сухих террариумах с температурой 22—28°С, при невысоком уровне влажности. На дно насыпают 8 сантиметровый слой песка, в углу надо сложить несколько крупных плоских камней. Необходим достаточно большой, но неглубокий бассейн с уровнем воды 1—1,5 см. Молодняк следует содержать отдельно от взрослых, лучше группой. Уровень воды в бассейне для купания молодняка не выше 6 мм. Обязательно наличие укрытий.

Для эластичных черепах, особенно молодых, очень вреден избыток витамина А, который может даже привести к их гибели.

Примечания

Литература 
 Даревский И. С. Орлов Н. Л. Редкие и исчезающие животные. Земноводные и пресмыкающиеся. — М.: Высшая школа, 1988. С. 157. ISBN 5-06-001429-0
 Кудрявцев С. В. Фролов В. Е. Королёв А. В. Террариум и его обитатели. — М.: Лесная промышленность, 1991. С. 267.

Ссылки 
 Эластичная черепаха на сайте Сухопутная черепаха
 Эластичная черепаха на сайте Черепахи.ру
 Эластичная черепаха на почтовых марках Танзании

Животные, описанные в 1903 году
Пресмыкающиеся Африки
Сухопутные черепахи